Волгоградская ТЭЦ — предприятия электроэнергетики города Волгограда:

 Волгоградская ТЭЦ-2
 Волгоградская ТЭЦ-3

См. также 

 Волгоградская ГРЭС